Schatten der Wüste steht für:

 Schatten der Wüste (1989), deutscher Film von Jürgen Bretzinger 
 Schatten der Wüste (2008), französischer Fernsehfilm von Merzak Allouache